Европе́йский хокке́йный вы́зов 2014 — хоккейный турнир, проходящий с 11 по 26 апреля. Проходит в Словакии. В турнире принимают участие сборные Чехии, Дании,  Финляндии, Белоруссии, Латвии, Норвегии,  Швейцарии,  Франции,  Словакии, Германии, Швеции, а также  сборная России. Наряду с ЕвроХоккейТуром рассматривается как подготовительный этап к Чемпионату мира в Белоруссии.

Матчи Евровызова

Примечания

Ссылки 
 Игры первого дня евровызова

Соревнования по хоккею с шайбой (сборные)